Buenaventura kolumbiai település
 Buenaventura mexikói település
 Buenaventura spanyolországi település